

Przypisy 

Superpuchar Polski w futsalu
2014 w polskim sporcie
2014 w piłce nożnej